Die Brüder Karamasow steht für:

 Die Brüder Karamasow, 1880 erschienener Roman von Fjodor Dostojewski

Ferner ist Die Brüder Karamasow oder Karamasoff der Titel folgender auf dem Roman basierender Filme:

 Die Brüder Karamasoff (1920) unter der Regie von Carl Froelich und mit Fritz Kortner als Darsteller
 Der Mörder Dimitri Karamasoff unter der Regie von Fedor Ozep mit Fritz Kortner als Darsteller
 Die Brüder Karamasow (1958) unter der Regie von Richard Brooks und mit Yul Brynner als Darsteller
 Die Brüder Karamasow (1969) unter der Regie von Iwan Pyrjew und mit Michail Uljanow als Darsteller